Peditatus är ett släkte av skalbaggar. Peditatus ingår i familjen strandgrävbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strandgrävbaggar
Peditatus